Ралли Бельгии 2021 года (официально Renties Ypres Rally Belgium 2021) — восьмой этап чемпионата мира по ралли 2021 года, проходивший с 13 по 15 августа в Бельгии. Это 56-ое Ралли Бельгии в истории, и первое в рамках чемпионата мира. Два предыдущих ралли Бельгии выиграли Тьерри Невилль и Крейг Брин. 

В итоге Невилль и Брин расположились на первых двух позициях на финише. Для бельгийца это первая победа в сезоне, а для ирландца второй финиш подряд на втором месте.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2021 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2021 году